Посерда — топоним в России:

 Посерда — река во Владимирской, Рязанской и Московской областях, приток Пры.
 Посерда — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.